Acide diaminohexanoïque peut désigner :

 acide 2,6-diaminohexanoïque, plus connu sous le nom de lysine ;
 acide 3,6-diaminohexanoïque, plus connu sous le nom de bêta-lysine.

Voir aussi 
 Liste d'acides

Acide aminé